Aurangabad – città dell'India dello stato federato del Bengala Occidentale
 Aurangabad – città dell'India dello Stato federato del Bihar
 Aurangabad – città dell'India dello Stato federato del Maharashtra
 Aurangabad – città dell'India dello Stato federato del Maharashtra
 Aurangabad – città dell'India dello Stato federato dell'Uttar Pradesh
 Aurangabad Bangar – città dell'India dello Stato federato dell'Uttar Pradesh